Craig Morgan peut désigner :
 Craig Morgan (1964-),  un artiste américain musique country ;
 Craig Morgan (1978-), un joueur de rugby à XV ;
 Craig Morgan (1985-), un footballeur gallois.